Бэк:

 Бэк — кратер на видимой стороне Луны.
 Бэк-вокал — песенное исполнение, сопровождающее основную вокальную партию.
 Бэк-офис — операционно-учётное подразделение, обеспечивающее деятельность на финансовых рынках.
 Безэховая камера (БЭК) — техническое устройство; помещение, в котором не возникает эхо.

Фамилия 
 Бэк, Адам (род. 1970) — британский предприниматель, специалист в области криптографии.
  (род. 1950) — канадский политик, член Сената (2009—2017).

См. также 
 Защитник в футболе (; устаревшее наименование бэк или фулбэк от  — задний)
 «Зов предков» — роман Джека Лондона о псе по кличке Бэк (в других переводах — Бек).